E a Vida Continua... é um livro espírita, psicografado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, com autoria atribuída ao espírito André Luiz. Foi lançado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1968.

Constitui-se na décima-sexta e última obra da série do autor espiritual André Luiz, chamada de Série André Luiz. A série pode ser subdividida em duas partes: Coleção A Vida no Mundo Espiritual e Obras Complementares. E a Vida Continua... é a décima terceira e última obra da Coleção A Vida no Mundo Espiritual.

Esse livro conta a história das famílias Serpa e Fantini, que estão ligadas entre sí a muitas encarnações, em que tiveram que perdoar o crimes do passado cometidos uns contra os outros no decorrer de diversas vidas na Terra.

Conduzido ao Teatro em 2010 pelo ator e diretor Orlando Vieira, que também adaptou o livro para a dramaturgia. 

E levado para o cinema pelo ator e diretor Paulo Figueiredo, que também adaptou o livro para o roteiro cinematográfico. O filme foi lançado em 2012.

Sinopse
Uma moça chamada Evelina Serpa caminhava no parque, desolada por ter um problema no coração e logo necessitar passar por uma cirurgia de risco. Do outro lado do mesmo parque, Ernesto Fantini também refletia na vida, tinha o mesmo problema de saúde, mas sua cirurgia era ainda mais perigosa. Ambos então se conheceram debaixo de uma árvore frondosa, só tiveram uma conversa curta sobre os seus problemas de saúde e de família. Poucos dias depois, Ernesto falece durante sua cirurgia e vai para um pouso espiritual, onde é tratado. Poucos dias depois Evelina também falece de sua cirurgia, já em casa, e vai para o mesmo pouso. Quando ambos se encontram lá, acham que ainda estão vivos, e que se encontram internados em um manicômio. Depois de entenderem que estão mortos, ajudam suas respectivas famílias que ainda estão na Terra a consertarem seus erros do passados pela reencarnação.

Ver também 
 História do espiritismo no Brasil

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1968
Livros de Chico Xavier